Кропы () — село в Жолковской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 45 человек. Занимает площадь 0,370 км². Почтовый индекс — 80344.

Ссылки 
 Кропы на сайте Верховной рады Украины